Зиммерман:

Фамилия 
 Зиммерман, Брюс (род. 1995) — американский бейсболист.
 Зиммерман, Дик — нью-йоркский художник, представитель фотореализма в живописи.
 Зиммерман, Майкл (род. 1946) — интегральный теоретик, чья область интересов включает буддизм, философию Хайдеггера и Ницше.

Топоним 
 Зиммерман — город в округе Шербурн, штат Миннесота, США.